Veterator peut faire référence à:
 Veterator Petrunkevitch, 1963 : un genre fossile d'araignées aranéomorphes de la famille des Trochanteriidae ;
  Laws, 1944 : un genre fossile de mollusques gastéropodes de la famille des Mathildidae.

Homonymie de genre en biologie